Františkov bezeichnet in Tschechien:

 Františkov bei Uhlířské Janovice im Okres Kutná Hora,
 Františkov bei Horšovský Týn im Okres Domažlice, 
 Františkov bei Suchdol nad Lužnicí im Okres Jindřichův Hradec,
 Františkov bei Mladá Vožice im Okres Tábor,
 Františkov bei Rokytnice nad Jizerou im Okres Semily,
 die Gemeinde Františkov nad Ploučnicí im Okres Děčín,
 einen Stadtteil von Liberec (Reichenberg) im Okres Liberec.
 Františkov (Ovčáry), Ortslage von Ovčáry, Okres Kolín
 Františkov, Ansiedlung von Horní Životice, Okres Bruntál
 Františkov (Újezd), Ansiedlung von Újezd, Okres Znojmo
 Františkov (Velké Kunětice), Ansiedlung von Velké Kunětice, Okres Jeseník